Ива́н Дми́триевич Па́влов:
 Павлов, Иван Дмитриевич (в монашестве Кирилл; 1919—2017) — архимандрит, духовник Троице-Сергиевой лавры, один из самых почитаемых старцев православной церкви конца XX — начала XXI веков.
 Павлов, Иван Дмитриевич (1920—1997) — Герой Советского Союза.